Amenemopet est un prénom de l'Égypte antique, porté par  :
 Amenemopet, pharaon de la  de Tanis ;
 Amenemopet, fils d' ;
 Amenemopet, fils de  ;
 Amenemopet , scribe auteur de l'Enseignement d'Amenemopet ;
 Amenemopet (inhumé tombe KV48), vizir d' ;
 Amenemopet, fils de Paser ;
 Amenemopet (inhumé tombe TT Cache), fille de  ;
 Amenemopet, père divin du temple d' ;
 Amenemopet (inhumé tombe TT148), prêtre d'Amon ;
 Amenemopet (inhumé tombe TT177), scribe de la vérité du domaine d'Amon dans le Ramesséum ;
 Amenemopet (inhumé tombe TT276), surveillant du trésor d'or et d'argent, juge, surveillant du cabinet de  ;
 Amenemopet (inhumé tombe TT265), scribe du roi dans la « place de vérité » ;
 Amenemopet (inhumé tombe TT297), compteur de grains d'Amon ;
 Amenemopet (inhumé tombe TT374), trésorier dans le Ramesséum ;
 Amenemopet Ipy (inhumé tombe TT41), intendant en chef d'Amon à Thèbes.

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité